Парк имени Володи Дубинина:

 Парк имени Володи Дубинина — в городе Днепре, Украина.
 Парк имени Володи Дубинина — в городе Керчи, Крым (Россия/Украина).
 Парк имени Володи Дубинина — в городе Печоре, Россия.

См. также 
 Памятник Володе Дубинину